Никита Дмитриевич Квартальнов (род. 22 февраля 1994, Бостон, США) — российский экс-хоккеист, нападающий. Воспитанник швейцарской хоккейной школы клуба «Цюрих». Сын советского и российского хоккеиста, ныне тренера — Дмитрия Квартальнова.

Карьера 

Хоккеем начал заниматься в швейцарском городе Цюрих, после переезда в Швейцарию из США. Прошёл все этапы юношеского хоккея за границей. По возвращению в Россию выступал на юношеском уровне в составе казанского «Ак Барса», московских «Крыльев Советов» и «Спартака». На драфте юниоров КХЛ 2011 года, был выбран череповецкой «Северсталью». На профессиональном уровне начал выступать в составе молодёжной команды череповчан — «Алмаз».

В сезоне КХЛ 2013/2014 перешёл в новосибирскую «Сибирь», в составе которой дебютировал в КХЛ. В своём первом сезоне в составе новосибирцев провёл 11 матчей за основную команду (включая матчи Плей-офф), а также выступал в составе молодёжной команды «Сибирские Снайперы».

Сезон КХЛ 2014/2015 начал также в Новосибирске, но в скором времени перешёл в московский хоккейный клуб ЦСКА который с начала сезона возглавил отец Никиты — Дмитрий Квартальнов. Первое персональное очко в КХЛ Никита получил благодаря результативной передаче в матче против череповецкой «Северстали», 16 ноября 2014 года. Свою первую шайбу в КХЛ Никита забросил в ворота ярославского «Локомотива», 3 февраля 2015 года. Также, параллельно выступал в составе молодёжной команды ЦСКА — «Красная Армия» и в составе фарм-клуба армейцев — «Звезда», в Высшей Хоккейной Лиге. 15 ноября 2016 года перешёл в нижнекамский «Нефтехимик». Свой последний сезон в профессиональном хоккее провёл в составе воскресенского «Химика»

Болезнь и завершение профессиональной карьеры 
По окончании сезона 2017/2018, из-за отсутствия предложений, Никита Квартальнов принял решение завершить профессиональную карьеру игрока. Помимо отсутствия интереса к нему, как к хоккеисту, причиной завершения карьеры в 24 года, стала болезнь, которая преследовала хоккеиста на протяжении всей карьеры. Все годы Никита играл без двух пальцев на правой руке, при правом хвате клюшки. Ампутация в своё время стала результатом саркомы, которую у Квартальнова обнаружили швейцарские врачи. Началось всё с обычного перелома руки, на который во многих клиниках смотрели снисходительно. Но кость росла, а вместе с ней и беспокойство в семье Квартальновых за судьбу, на тот момент, 18-летнего сына.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте МХЛ 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Сибирь»‏
Игроки ХК «Сибирские снайперы»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Звезда» Чехов
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск